Marmelade kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Marmelade –  ett arrondissement
 Marmelade (kommun) – kommun i Artibonite, 
 Marmelade (ort) – ort i kommune Marmelade, Artibonite,